Владисла́в Вале́рьевич Мале́нко (род. 25 января 1971, Москва) — российский поэт, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2023) , баснописец, режиссёр, актёр. Художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве . Основатель и художественный руководитель Московского театра поэтов. Художественный руководитель Всероссийского фестиваля молодой поэзии и драматургии имени Леонида Филатова «Филатов-Фест»   (поэтический фестиваль молодой поэзии России), ведущий Первого канала, телепрограммы «Свои» .

Биография 
Родился в Москве 25 января 1971 года.

Трудовую деятельность начал в 1988 году.

С 1988 по 1989 год работал актёром и рабочим сцены Московского театра-студии «Гротеск».

С 1989 по 1991 год служил в рядах Советской армии в соединениях гвардейской Таманской дивизии (сослуживцем был Денис Золотухин), далее в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа.

С 1991 по 1995 год учился в Высшем театральном училище им. Щепкина при Малом театре РФ (курс профессора Николая Афонина).

2010 год — избран членом президиума Московской городской организации Союза писателей России.

Общественная позиция 
В марте 2022 года подписал обращение в поддержку военного вторжения России на Украину (2022).

23 сентября 2022 года выступил на концерте «Своих не бросаем», организованном ОНФ и посвящённом референдумам о присоединении к России оккупированных территорий Украины.

Басни 
Многочисленные абитуриенты различных театральных вузов страны из года в год выбирают басни Маленко для чтения на вступительных экзаменах. Произведения исполняют на концертах и записывают в студиях такие артисты, как Виктор Сухоруков и Полина Кутепова, Валерий Золотухин и Юрий Шевчук, Дарья Мороз и Никита Высоцкий, Иван Бортник и Марина Голуб, Анатолий Белый и Михаил Полицеймако.

В Центре драматургии и режиссуры поставлен музыкальный спектакль «Контрабасни». Об этой премьере опубликована статья «Обнажённые в стихах».

Прочитав басни Маленко, режиссёр Кирилл Серебренников в 2011 году пригласил автора написать зонги для «Зойкиной квартиры» в МХТ. Спектакль с успехом идёт и по сей день (октябрь 2019 года).

Театр 
С 1995 по 1996 год — актёр Московского Академического театр им. Моссовета.

 Николай Турбин, «Белая Гвардия», М. Булгаков, 1996 г.
 Эрик Берн «Он пришёл» Д. Пристли 1996 г.
 Соловей-Разбойник «Шиворот-навыворот» Ю. Энтин 1995 г.

С 1996 по 2016 год — ведущий актёр Московского театра на Таганке.

 Смердяков, «Братья Карамазовы» Ф. Достоевский (1997)
 Ричард III, Шут, «Хроники» В. Шекспир Гран-при Межд. фестиваля в Рееке (Хорватия) 1998 г.
 Водонос, «Добрый человек из Сезуана», Б. Брехт, 1999 г.
 Коровьев, «Мастер и Маргарита», М. Булгаков
 Володин, «Шарашка», А.Солженицын, 1998 г.
 Глашатай, «Марат и маркиз де Сад», П. Вайс, Гран-при «Балтийский дом», Гран-при Авиньонского фестиваля
 Лейзер-Вольф, «Скрипач на крыше»
 Первый актёр, «Высоцкий»
 Мышлаевский, Гоголь, «Театральный роман» М. Булгаков
 Рассказчик, «Пять рассказов Бабеля»
 Ведущий, «В поисках жанра»
 Репетилов, «Горе от ума»

C труппой театра успешно гастролировал в России и за рубежом: Япония, США, Израиль, Колумбия, Италия, Франция, Греция, Польша, Чехия, Финляндия, Венгрия, Латвия, Эстония, Украина, Хорватия, Черногория и др.

Телевидение 
 «До 16 и старше…», 1 канал, (автор и ведущий)
 «Тет-а-тет», 1 канал, (автор и ведущий)
 «Завтрак с Лариком», 1 канал, (автор)
 «Куклы», НТВ, (постоянный актёр озвучания, автор), Национальная премия ТЭФИ (1997 г.)
 «Естественный отбор», «Телеэкспресс», (автор)
 «Фейс-контроль», М1, (автор и ведущий)
 «Санитарный день», М1
 «Служивые люди», «Звезда», автор и ведущий, серия программ-портретов
 «Служу России», «Звезда», (автор и ведущий)

Во время второй чеченской кампании являлся военным корреспондентом телеканала «ЦТРС» Министерства обороны России. Награждён медалями и знаками отличия ВВ МВД России.

Режиссёр-постановщик 
 Автор и режиссёр-постановщик открытия форума «Сообщество» (2015 г.)
 Режиссёр и автор 9-часового поэтического марафона «Город поэтов» на Триумфальной площади в Москве (2015 г.)
 В 2016 году под управлением Владислава Маленко официально открыт Московский театр поэтов, ставший подразделением Московского театра «Центр драматургии и режиссуры» и поставлен уличный спектакль «Говорящие памятники».
 В 2017 году Владом Маленко основана Московская поэтическо-театральная лаборатория «Есенин-центр» и в рамках Дня города Москвы поставлена уличая мистерия «Поэты ремонтируют время».
 «Таганский фронт» (к 50-летию Театра на Таганке), 2014 г.
 «Зеркало Есенина», Театр на Таганке, 2015 г.
 «1945. Сотворение мира. Репост», Александринский театр (в рамках Культурного Форума в Санкт-Петербурге), 2015 г.
 «Севастополь», Театр Поэтов, Москва)
 «Площадь революции.17», Московский театр поэтов, 2016 г.
 Автор и режиссёр мистерии «Маяки», форум «Таврида», 2017 г.
 «Черви», панк-мюзикл, 2018 г.
 «Евгении Онегины» (музыкально-поэтический спектакль по роману Пушкина), 2019 г.
 Один из создателей контента к первой и всем последующим всероссийским акциям «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве, постоянный диктор «Бессмертного полка» на Красной площади.

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (26 января 2023 года) — за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2018).
 Почётная грамота департамента культуры Москвы «За большой вклад в развитие культуры города Москвы» (2014 год).
 Благодарность Президента Российской Федерации (5 апреля 2019 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Почётный знак «За заслуги в развитии культуры и искусства» (27 ноября 2014 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за значительный вклад в формирование и развитие общего культурного пространства государств — участников Содружества Независимых Государств, реализацию идей сотрудничества в сфере культуры и искусства.
 Лауреат премии «Литературной газеты» имени Дельвига «За верность Слову и Отечеству».
Награждён:

 Литературной премией А. П. Чехова «За возрождение отечественной сатиры в рассказах и баснях»,
 Шолоховской медалью Министерства Культуры РФ,
 Золотой Есенинской медалью,
 Медалью Министерства обороны «За трудовую доблесть».

Фильмография 
 2003 — Капитан Правда — Капитан Правда
 2004—2013 — Кулагин и партнёры — эпизоды
 2005 — Атаман (15-16 серии) — Кравцов 
 2011—2013 — След — Роман Евгеньевич Аристов, майор полиции, старший оперуполномоченный 2013—2014 — Розыск — Виктор Кокорин (Кок)
 2014 — Умельцы — Алексей Тищенко («Нокаут»), работник «Брюнета»
 2017 — Короткие волны — Олег Володарский

Постановки 
 «Сыр выпал…» Дипломный спектакль ВТУ им. Щепкина при Малом театре России (автор и режиссёр),
 Телесериал «Санитарный день» (телеканал М−1), сорежиссёр
 Театрализованное представление «Музыканты шутят» с Государственным Академическим оркестром «Русская филармония».

Примечания 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Телеведущие Первого канала
Телеведущие НТВ
Телеведущие канала «Звезда»
Актёры и актрисы Театра на Таганке
Баснописцы